La maschera del demonio (1960) – film diretto da Mario Bava
La maschera del demonio (1989) – film diretto da Lamberto Bava